SMAK – museo belga
Smak – gruppo musicale serbo